Orgères, commune française d'Ille-et-Vilaine
 Orgères, commune française de la Mayenne
 Orgères, commune française de l'Orne

Voir aussi 

Orgères-en-Beauce, commune française d'Eure-et-Loir

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France